Чемпионат Украинской ССР 1926 г. был проведен в Одессе.

Победу в турнире разделили Б. М. Верлинский и М. Л. Марский.

Турнирная таблица

Примечания 

Чемпионаты Украины по шахматам
1926 год в шахматах